

Geografia 
McKee – comune del Kentucky (Stati Uniti)

Persone 
Andy McKee – chitarrista statunitense
Arthur McKee Rankin – commediografo canadese
Billy McKee – politico irlandese
Bonnie McKee – cantante statunitense
Charles McKee – velista statunitense
David McKee – scrittore britannico
Gina McKee – attrice britannica
Jaimes McKee – calciatore britannico naturalizzato di Hong Kong
Jay McKee – hockeista su ghiaccio canadese
Lafe McKee – attore statunitense
Lonette McKee – attrice e musicista statunitense
Lucky McKee – regista e attore statunitense
Maria McKee – cantante statunitense
Mary Harrison McKee – first lady "de facto" statunitense
Paul McKee – atleta irlandese
Robert McKee – scrittore statunitense
Roxanne McKee – attrice britannica
Suzy McKee Charnas – scrittrice statunitense
Tim McKee – nuotatore statunitense
Todd McKee – attore statunitense
Tywain McKee – cestista statunitense

Altro 
Algoritmo Cuthill-McKee – algoritmo